Rhadinosticta är ett släkte av trollsländor. Rhadinosticta ingår i familjen Isostictidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Rhadinosticta